Фелікс Погорецький
 Фелікс Погорецький ( 1896) — бургомістр Тернополя.
 Фелікс Губерт Погорецький (1890—1945) — польський історик-медієвіст, архіваріус.